Langerhans ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Langerhans (1780–1851), Stadtbaurat von Berlin
 Georg Langerhans (1870–1918), Bürgermeister von Köpenick
 Heinz Langerhans (1904–1976), deutscher Politologe, Soziologe, Publizist
 Karl Daniel Langerhans (1748–1810), deutscher Theaterschauspieler

 Max Langerhans (1851–1941), Arzt, niederdeutscher Schriftsteller
 Nicolaus Langerhans (1634–1684), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Hauptpastor
 Oswald Langerhans (1894–1960), deutscher Gartenarchitekt im 20. Jahrhundert
 Richard Langerhans (1857–1947), deutscher Mediziner 
 Robert Langerhans (1859–1904), deutscher Pathologe
 Wilhelm Langerhans (1816–1902), deutscher Reichsgerichtsrat

Langerhans steht zudem für:
 einen Kanal in Brandenburg, siehe Langerhanskanal 
 Zellansammlungen in der Bauchspeicheldrüse, siehe Langerhans-Inseln
 den Langerhans-Zellen

Siehe auch:
 Langhans